De Bulgaarse voetbalclub Botev Plovdiv speelt sinds 1956 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Uitslagen vanuit gezichtspunt Trakia Plovdiv

{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:90%;"
! Seizoen
! Competitie
! Ronde
! Land
! Club
! Totaalscore
! 1e W
! 2e W
! PUC
|-
|1968/69
|Jaarbeursstedenbeker
|1R
|
|Real Zaragoza
|3-3 <small>u||3-1 (T)|| 0-2 (U)
| rowspan="1"|2.0
|-
|1970/71
|Jaarbeursstedenbeker
|1R
|
|Coventry City FC
|1-6||1-4 (T)|| 0-2 (U)
| rowspan="1"|0.0
|-
|1978/79
|UEFA Cup
|1R
|
|Hertha BSC
|1-2||0-0 (U)|| 1-2 (T)
| rowspan="1"|1.0
|-
|1981/82
|Europacup II
|1R
|
|FC Barcelona
|2-4||1-4 (U)|| 1-0 (T)
| rowspan="1"|2.0
|-
|1984/85
|Europacup II
|1R
|
|Union Luxemburg
|5-1||4-0 (T)|| 1-1 (U)
| rowspan="2"|5.0
|-
|
|
|1/8
|
|FC Bayern München
|3-4||1-4 (U)|| 2-0 (T)
|-
|1985/86
|Europacup I
|1R
|
|IFK Göteborg
|3-5||2-3 (U)|| 1-2 (T)
| rowspan="1"|0.0
|-
|1986/87
|UEFA Cup
|1R
|
|Hibernians FC
|10-0||2-0 (U)|| 8-0 (T)
| rowspan="2"|5.0
|-
|
|
|2R
|
|Hajduk Split
|3-5||1-3 (U)|| 2-2 (T)
|-
|1987/88
|UEFA Cup
|1R
|
|Rode Ster Belgrado
|2-5||0-3 (U)|| 2-2 (T)
| rowspan="1"|1.0
|-
|1988/89
|UEFA Cup
|1R
|
|Dinamo Minsk
|1-2||1-2 (T)|| 0-0 (U)
| rowspan="1"|1.0
|}

Uitslagen vanuit gezichtspunt Botev Plovdiv

Totaal aantal punten voor UEFA coëfficiënten: 45.0'''

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Bulgarije
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Botev Plovdiv
Botev Plovdiv